Акадија може бити:
Акадско царство
Акадија (Нова Француска), француска колонија у Северној Америци
Акадија (Фођа), насеље у Италији
Акадија (покрајински изборни округ), покрајински изборни округ у Канади

Види још
Акадијци, вишезначна одредница